Himalia (mythologie), een nimf in de Griekse mythologie
Himalia (maan), een maan van Jupiter